Raboy ist der Name von:

 Isaak Raboy (1882–1944), jiddischer Schriftsteller in Amerika
 Mac Raboy (1914–1967), US-amerikanischer Comiczeichner